Mikosch rückt ein ist der Titel zweier deutscher Militärlustspiele:

 Mikosch rückt ein (1928), Film von Rolf Randolf
 Mikosch rückt ein (1952), Film von J. A. Hübler-Kahla